Мирон Мицьо (нар. 24 квітня 1925, с. Полонна, Сяніцький повіт — 31 січня 2017, США) — вояк УПА, активіст лемківської громади в українській діаспорі. На відміну від представників політичного «русинства», відстоював єдність лемків з українською громадою.

На 25-ліття УПА нагороджений головою ОУН Ярославом Стецьком Золотим хрестом «За заслуги», активний член Спілки офіцерів України.

У рідному селі стає зв'язковим станиці ОУН-УПА. 1945–47 — ком-р зв'язку та розвідки IV р-ну надрайону «Бескид» (псевдонім «Дух»), служив поряд із такими відомими діячами ОУН і УПА як Дмитро Маївський, Дмитро Грицай, Степан Ґоляш, Модест Ріпецький. Після насильницької акції «Вісла», яка проходила на теренах Лемківщини, Мирон у складі групи із семи повстанців перейшов через польсько-чеський кордон, але австрійська влада передала його і інших полонених «Смершу». Слідство Мицьо проходив у в'язниці в місті Баден, де 8 січня 1948 року його судив військовий трибунал. Попри громадянство Польщі, був засуджений за «зраду» дод 15 років виправних робіт і 5 років заслання. У травні 1955 року звільнився, проте до Польщі потрапив наприкінці 1956 року. Одружився з Катериною Дембицькою. У шлюбі народилися двоє діточок — Марко і Марійка.

У серпні 1959 р. сім'я емігрувала до США, де він став членом товариства вояків УПА ім. Ґенерала-хорунжого Тaрaсa Чупринки в США. Створив Організацію оборони чотирьох свобід України, став першим головою 42-го відділу ООЧСУ. За допомогою однодумців організував першу в США школу гри нa бандурі.

У 1970-ті роки став головою крайової управи Організації оборони Лемківщини в Америці, організував Фундацію дослідження Лемківщини (1978, був головою до 1993 р.), яка видала чимало книжок, започаткував видання журналу «Лемківщина». Брав участь у спеціальній програмі американського національного телебачення НБС, оповідав світові правду про ОУН-УПА і більшовицькі табори. Разом з дружиною Катериною готували доповіді про ОУН-УПА, табори Сибіру, a також про акцію «Вісла».

Декілька разів Мирон Мицьо відвідував Україну, був присутнім нa проголошенні Незалежності України в Києві. У 1990-ті роки привіз для Міністерства оборони України електронну техніку від 42-го відділу ООЧСУ і вручив її полковникові Скіпальському, тоді ж він був прийнятий до лав Спілки офіцерів України. Став делегатом першого Всесвітнього форуму українців. Учасник святкування 50-ї річниці УПА в Києві тa першого Конгресу світової федерації лемків у Львові. Також привозив гуманітарну допомогу середнім школам в Миколаївській області. Активно збирав кошти серед української еміграції в США нa видання в Україні книг. З початком російської агресії 2014 р. разом з дружиною передав гуманітарну допомогу через волонтерів на Схід України.

Автор спогадів «Дві трагічні пригоди на Лемківщині» (1961; опубл. у часописі «Лемківщина», 1990, Ч. 4), «Мої перші та останні дні у повстанських рядах на рідній Лемківщині» (підготував Б. Гук; опубл. у г. «Наше слово», 2014, № 52; 2015, № 1).

Посилання 
 http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65052
 https://galinfo.com.ua/news/u_ssha_pomer_voyak_upa__myron_mytso_251585.html 
 http://cun.org.ua/2017/vidiyshov-u-zasviti-miron-mitso/ 

Вояки Української повстанської армії
Лемки
Критики русинської ідентичности